Mila (província)
Mila (Argélia)
3231 Mila
Mila (cantora)
Mila caespitosa

Desambiguações de topônimos